Simu kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Símou (ort), Eparchía Páfou,

Indonesien 

 Desa Simu, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar